«I miei americani» — студійний альбом Адріано Челентано випущений в 1984 році.
«I miei americani 2»  — студійний альбом Адріано Челентано випущений в 1986 році.